Дми́трий Матве́ев: Матвеев, Дмитрий Иванович (1921—?) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Матвеев, Дмитрий Павлович (род. 1944) — советский гребец-байдарочник.
 Матвеев, Дмитрий Петрович (1916—?) — советский футболист и тренер.
 Матвеев, Дмитрий Сергеевич (род. 1984) — российский лыжник.